Lubok Antu (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Lubok Antu (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Lubok Antu